Yeşilyayla (Arapkir), is een dorp in het Turkse district Arapkir
 Yeşilyayla (Çameli), is een dorp in het Turkse district Çameli
 Yeşilyayla (Çaycuma), is een dorp in het Turkse district Çaycuma
 Yeşilyayla (Çelikhan), is een dorp in het Turkse district Çelikhan
 Yeşilyayla (Çorum), is een dorp in het Turkse district Çorum
 Yeşilyayla (Denizli), is een dorp in het Turkse district Denizli
 Yeşilyayla (Divriği), is een dorp in het Turkse district Divriği
 Yeşilyayla (Erzurum), is een dorp in het Turkse district Erzurum
 Yeşilyayla (Gümüşova), is een dorp in het Turkse district Gümüşova
 Yeşilyayla (Kemaliye), is een dorp in het Turkse district Kemaliye
 Yeşilyayla (Şebinkarahisar), is een dorp in het Turkse district Şebinkarahisar
 Yeşilyayla (Simav), is een dorp in het Turkse district Simav
 Yeşilyayla (Sumbas), is een dorp in het Turkse district Sumbas
 Yeşilyayla (Suşehri), is een dorp in het Turkse district Suşehri
 Yeşilyayla (Tercan), is een dorp in het Turkse district Tercan
 Yeşilyayla (Yapraklı), is een dorp in het Turkse district Yapraklı
 Yeşilyayla (Yunak), is een dorp in het Turkse district Yunak